Molekulska formula -{C13H21NO2}- se može odnositi na:

 2,5-Dimetoksi-4-etilamfetamin
 2C-P
 Ariadne (psihodelik)
 Beatria (psihodelik)
 2,5-Dimetoksi-3,4-dimetilamfetamin
 2-Metoksi-5-etoksi-4-metilamfetamin